Pirili – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Pirili – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian